Simo Saarinen, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 7 est retiré de l'équipe des HIFK.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || HIFK || SM-liiga
|| 20 || 1 || 0 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 5 || 10 || 15 || 20 || 8 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 1982-1983 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 9 || 6 || 15 || 24 || 9 ||  0 || 1 || 1 || 14
|-
| rowspan='2'|1983-1984 || HIFK|| SM-liiga
|| 36 || 7 || 7 || 14 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1984-1985 || Rangers de New York || LNH
|| 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| Nighthawks de New Haven || LAH
|| 13 || 3 || 4 || 7 || 11 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || HIFK|| SM-liiga
|| 36 || 1 || 6 || 7 || 12 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1987-1988 || HIFK || SM-liiga
|| 39 || 8 || 11 || 19 || 29 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1988-1989 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 1 || 7 || 8 || 16 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1989-1990 || HIFK || SM-liiga
|| 41 || 9 || 11 || 20 || 38 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1990-1991 || HIFK || SM-liiga
|| 27 || 3 || 8 || 11 || 12 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || HIFK || SM-liiga
|| 43 || 5 || 18 || 23 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1992-1993 || HIFK ||  SM-liiga
|| 46 || 7 || 5 || 12 || 22 || 4 || 0 || 1 || 3 || 0
|-
| 1993-1994 || HIFK ||  SM-liiga
|| 40 || 4 || 5 || 9 || 38 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1994-1995 || HIFK ||  SM-liiga
|| 42 || 7 || 7 || 14 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || HIFK ||  SM-liiga
|| 30 || 4 || 3 || 7 || 32 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0

En équipe nationale 

| 1982|| Championnat du monde Junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 6 ||align="left" |  Médaille de bronze
|- 
| 1983|| Championnat du monde Junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 4 ||align="left" | 
|- 
| 1984|| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 14|| align="left" | 
|- 
| 1988|| Jeux olympiques || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| align="left" |  Médaille d'argent
|- 
| 1989|| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 2 ||align="left" | 
|-
| 1990|| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 8|| align="left" | 
|- 
| 1992|| Jeux olympiques || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| align="left" |

Notes et références 

Naissance en février 1963
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Défenseur de hockey sur glace